Brahmsstraße steht für:
 Brahmsstraße (Berlin), siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Grunewald
 Brahmsstraße (Hannover), siehe Liste der Baudenkmale in Vahrenwald-List
 Brahmsstraße (Koblenz), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Koblenz-Oberwerth
 Brahmsstraße (Krefeld), siehe Liste der Baudenkmäler in Cracau (Krefeld)
 Brahmsstraße (Weimar)
 Brahmsstraße (Wuppertal), siehe Liste der Baudenkmäler im Wuppertaler Wohnquartier Heidt